Cuevecillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuevecillas, Durango, 
 Cuevecillas, Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar